PR може означати:

 PR (від ) — зв'язки з громадськістю, «піар».
 PageRank — алгоритм розрахунку авторитетності сторінки, що використовує пошукова система Google.
 Pr — символ хімічного елемента Празеодим.
 Pr — позначення пропільної групи C3H7.
 PR (від ) — особистий рекорд у спорті.